

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kreg“ beginnt.

Kreg 



Krege 
 Krege, Sandra (* 1987), deutsche Schachspielerin
 Krege, Wolfgang (1939–2005), deutscher Autor und Übersetzer
 Kregel, Jan (* 1944), US-amerikanischer Ökonom
 Kregel, Kevin R. (* 1956), US-amerikanischer Astronaut
 Kregel, Timm (* 1957), deutscher bildender Künstler
 Kregel, Wilhelm (1909–1994), deutscher Jurist und Sportfunktionär
 Kreger, James, US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge

Kregl 
 Kręglicka, Aneta (* 1965), polnische Miss World 1989